St. James Place oder St. James’s Place steht für:

 St. James’s Place, Straße in London
 St. James’s Place (Investmentgesellschaft), britische Vermögensverwaltung
 St. James Place (Manhattan), Platz in Manhattan, New York
 St. James Place, Arbeitstitel von Bridge of Spies – Der Unterhändler, US-amerikanischer Film von Steven Spielberg (2015)